Morena Clara puede hacer referencia a:

 Morena Clara, comedia de Antonio Quintero y Pascual Guillén estrenada en 1935 en el Teatro Cómico de Madrid.

Morena Clara, película musical española de 1936 dirigida por Florián Rey y protagonizada por Imperio Argentina basada en la obra teatral anterior.

Morena Clara, película musical española de 1954 dirigida por Luis Lucia y protagonizada por Lola Flores basada en la misma obra teatral.

Morena Clara, telenovela venezolana de 1993.